Пи́тер — село в составе Ломовского сельсовета Арзамасского района Нижегородской области

Располагается в 4-х км к западу от остановочного пункта Ломовка Горьковской железнодорожной дороги.

Галерея

Источники

Ссылки 

Населённые пункты Арзамасского района